«Чужой народ: Тело и душа» (), «Нация пришельцев: Тело и душа» — американский фантастический кинофильм.

Сюжет 
Сэм Франциско, детектив-инопланетянин, вместе со своим напарником, детективом полиции Лос-Анджелеса по имени Мэттью Сайкс, приступают к выполнению очередного задания. Им предстоит расследовать дело таинственного ребёнка, в котором смешаны и человеческие, и инопланетные черты.

В ролях 
 Гари Грэхэм — Мэттью Сайкс
 Эрик Пирпоинт — Джордж «Сэм» Франциско
 Мишель Скарабелли — Сьюзан Франциско
 Терри Триз — Кэти Фрэнкель
 Лорен Вудленд — Эмили Франциско

См. также 
 Нация пришельцев

Ссылки 
  
  

Фантастические фильмы 1995 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы Кеннета Джонсона